Milles ist der Name folgender Orte:

 Milles, deutsch für Mlýnec pod Přimdou
 Les Milles, Ort und Gefangenenlager in Südfrankreich

Milles ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Milles (1875–1955) schwedischer Bildhauer
 Hans-Peter Milles (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Olga Milles (1874–1967), österreichisch-schwedische Künstlerin

Sonstiges:
 Milles-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Miles
 Mille